Чуні (від ) — личаки з прядива.
 Чуні — гумове або шкіряне взуття у вигляді калош з потовщеними бортами й підошвами.

Топонім 
 Чуні — село в Росії, у Республіці Дагестан.

Джерела 

 Шахтарські чуні //Донеччина (газета), 2 грудня 2011. С. 4.
  Чуні. Підбірка словникових трактувань.
 Чуні
 

Взуття